Liane – piante rampicanti
Liane – variante del nome proprio di persona Liana
Liane – fiume costiero francese che scorre nel dipartimento Passo di Calais e si getta nella Manica